Соревнования по стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 4 августа. Приняли участие 47 спортсменок из 33 стран.

Соревнования разделены на две части. В квалификационном раунде спортсменки выполняют по 60 выстрелов (по 20 из положений с колена, лёжа и стоя), попадания фиксируются с точностью до 1 бала. Максимальный балл — 10, максимально возможная сумма баллов — 600.
В финальном раунде участвуют лучшие 8 стрелков по результату квалификации. Спортсменки выполняют 10 выстрелов из положения стоя, которые фиксируются с точностью 0,1 (максимально возможный балл — 10,9). Чемпион определяется по сумме результатов квалификации и финала. Равенства определяются по результатам перестрелок.

Чемпионка Пекина китаянка Ду Ли показала 13-й результат в квалификации и в финал не прошла. Олимпийской чемпионкой стала американка Джейми Линн Грей, показавшая лучшие результаты как в квалификации, так и в финале.

Призёры

Рекорды

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com